El topónimo Lucena puede referirse a:

Lucena, municipio español situado en la provincia de Córdoba, en Andalucía.
Lucena Club de Fútbol, club de fútbol de la ciudad.
Lucena del Cid, municipio español situado en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana.
Lucena del Puerto, municipio español situado en la provincia de Huelva, en Andalucía.
Lucena de Jalón, municipio español situado en la provincia de Zaragoza, en Aragón.
Lucena, ciudad de Filipinas, capital de la provincia de Quezón.
New Lucena, municipio de la provincia de Iloilo, Filipinas.
Lucena, municipio del estado de Paraíba, en la Región Nordeste, Brasil.
Lucena (aceite), una indicación geográfica con denominación de origen protegida (DOP) para los aceites de oliva vírgenes extra.